Lytton bezeichnet

 den Earl of Lytton

Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Lytton (Iowa)
 Lytton (Kalifornien)
 Lytton (Ohio)

in Kanada:
 Lytton (British Columbia)

in Australien:
 Lytton (Queensland), Stadtteil von Brisbane

Lytton ist der Familienname folgender Personen:
 Constance Bulwer-Lytton (1869–1923), britische Frauenrechtlerin
 David Lytton-Cobbold, 2. Baron Cobbold (1937–2022), englischer Adeliger und Mitglied des House of Lords
 Henry Lytton-Cobbold (* 1962), englischer Adeliger
 John Lytton, 5. Earl of Lytton (* 1950), britischer Immobilienhändler und Mitglied des Oberhauses
 Judith Blunt-Lytton, 16. Baroness Wentworth (1873–1957), britische Adlige
 Louisa Lytton (* 1989), englische Filmschauspielerin
 Paul Lytton (* 1947), britischer Schlagzeuger
 Ursula Lytton (* 1949), deutsche Kunst- und Bauhistorikerin, Germanistin, Kuratorin und PR-Consultant
 William W. Lytton (Bill Lytton), Neurologe und Neurowissenschaftler; professor in physiology, pharmacology and neurology at State University of New York System (SUNY) Downstate

Siehe auch:
 Bulwer-Lytton, englischer Familienname
 Lytton-Kommission
 Litton